1. Halowe Mistrzostwa Irlandii w Lekkoatletyce – halowe zawody lekkoatletyczne, które odbyły się w 1988 roku w Nenagh.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Bibliografia 
 
 
1988 w Europie
1988 w lekkoatletyce
Irlandia 1988
Mistrzostwa Irlandii w lekkoatletyce